Le terme guerre indo-pakistanaise peut renvoyer à l'une des trois guerres indo-pakistanaises :

 Première guerre indo-pakistanaise (1947) ;
 Deuxième guerre indo-pakistanaise (1965) ;
 Troisième guerre indo-pakistanaise (1971).

On pourra également se référer : 
 au conflit de Kargil (1999) ;
 à la confrontation indo-pakistanaise de 2001-2002 ;
 à la confrontation indo-pakistanaise de 2019.

L'enjeu de cette rivalité géopolitique concerne essentiellement la région du Cachemire.

Histoire militaire du monde indien